Vadu Oii se poate referi la una din localitățile 

 Vadu Oii, Buzău, localitate din județul Buzău	
 Vadu Oii, Constanța, localitate din județul Constanța

Vezi și 
 Vad (dezambiguizare)

Toponime românești
Nume proprii